Smolensk kan syfta på:

 Smolensk – en rysk stad
 Smolensk oblast – ett ryskt oblast
 Guvernementet Smolensk – ett tidigare ryskt guvernement
 Smolensk kärnkraftverk – ett ryskt kärnkraftverk
 K-410 Smolensk – en rysk ubåt

Astronomi 
 3213 Smolensk – en asteroid